IX резервный корпус () — воинское формирование немецкой армии во время Первой мировой войны.

Формирование 
IX резервный корпус был сформирован с началом войны в августе 1914 года в рамках мобилизационной части армии. Первоначально им командовал генерал от инфантерии Макс фон Бён, выведенный из отставки. Корпус все еще действовал в конце войны в составе 5-й армии на Западном фронте.

Первая мировая война 
После мобилизации 9-й резервный корпус был включен в состав Северной армии, которая удерживалась в Шлезвиге для защиты немецкого побережья Северного моря в случае высадки британцев. Вскоре он был переброшен на Западный фронт, а в конце августа присоединился к 1-й армии.

Командиры

Литература

Примечания 

Корпуса Германии
Вооружённые силы Германии во время Первой мировой войны